Lee Hye-young – attrice sudcoreana nata nel 1962
 Lee Hye-young – attrice sudcoreana nata nel 1971